Василий Петрович Кузнецов:
 Кузнецов, Василий Петрович (1879—1949) — большевик-подпольщик, председатель Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов.
 Кузнецов, Василий Петрович (1895—1954) — генерал-лейтенант.